Dunav, druga (nakon Volge) najduža i druga vodom najbogatija rijeka u Europi
 VK Dunav, vaterpolski klub iz Novog Sada